Lucenko  () je příjmení více osob:

 Alexej Lucenko (* 1992), kazachstánský silniční cyklista
 Jurij Lucenko (* 1964), ukrajinský politik, bývalý ministr vnitra